Osowiec (powiat opolski)
 Osowiec Przystanek
 Paproć Duża – Konigshuld
Königshuld I i Königshuld II - dawniej miejscowość w obecnym rejonie krasnoznamieńskim